Basilique Santa Croce (de la « Sainte-Croix », en italien basilica di Santa Croce) est le nom de plusieurs édifices catholiques en italie consacrés à la Vraie Croix :
 La basilique Santa Croce de Florence
 La  basilique Santa Croce à Lecce
 La Basilica di Santa Croce a Via Flaminia, à Rome
 La Basilica di Santa Croce de Atessa
 La Basilica di Santa Croce de Cagliari
 La Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, à Rome

Voir aussi 
 

~
SantaCroce